Marquay ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Marquay (Dordogne) im Département Dordogne
 Marquay (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais